Miasta w USA:
 Pierrepont – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Miasta we Francji:
 Pierrepont – miasto w regionie Dolna Normandia
 Pierrepont – miasto w regionie Lotaryngia
 Pierrepont – miasto w regionie Pikardia